Кондор () — железнодорожная станция в Боливии на линии, соединяющей города Рио-Мулатос и Потоси. Расположена в Андах на высоте 4786 м над уровнем моря, что давало ей до недавнего времени право называться второй по высоте железнодорожной станцией после разъезда Тиклио (4829 м), что в Перу. В 2006 г. самой высокой станцией мира стала открывшаяся в Тибете станция Тангла — 5068 м над уровнем моря. Ширина колеи проходящей через станцию Кондор железной дороги составляет 1000 мм.

Примечания 

Железные дороги Боливии
Железнодорожные станции по алфавиту